Фицрой-Кроссинг () — небольшой город на северо-западе Австралии, на территории штата Западная Австралия. Входит в состав графства Дерби-Уэст-Кимберли.

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части штата, на правом берегу реки Фицрой, на высоте 166 метров над уровнем моря.
Фицрой-Кроссинг расположен на расстоянии приблизительно 1780 километров к северо-востоку от Перта, административного центра штата.

Климат

Демография 
По данным переписи 2011 года численность населения Дерби составляла 1145 человек.
Динамика численности населения города по годам:

По данным переписи 2006 года в городе проживало 928 человек, из которых мужчины составляли 51 %, женщины — соответственно 49 %. 67,3 % горожан являлись представителями коренного населения Австралии (при общеавстралийском показателе 2,3 %).
Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2006 года распределилось следующим образом: 26,8 % — жители младше 14 лет, 15,4 % — между 15 и 24 годами, 45,3 % — от 25 до 54 лет, 5,9 % — от 55 до 64 лет и 6,7 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составлял 30 лет. Перепись также показала, что 4,5 % горожан родились за пределами Австралии, а 2,7 % являлись гражданами других государств. Великобритания является родиной для 1,8 % жителей города, далее следуют Новая Зеландия (0,9 %), Португалия (0,3 %) и Индия (0,3 %). Для большинства жителей родным языком является английский; некоторые знают также австралийский криол, различные австралийские языки (пунупа, валматярри, гуниянди) и итальянский.
Перепись населения 2006 года показала, что в конфессиональной структуре населения 23,8 % составляют представители Объединённой церкви. На втором месте стоит группа, относящая себя к атеистам — 23 %, далее идут последователи других протестантских церквей — 14 %, католики — 10,7 % и англикане — 4,7 %.

Транспорт 
К западу от города расположен  (IATA: FIZ, ICAO: YFTZ). Также через город проходит  (Great Northern Highway), которое связывает город Уиндем с городом Перт.

Примечания 

Города Западной Австралии